USS Abraham Lincoln — кораблі ВМС США, названі на честь Авраама Лінкольна.

 USS Abraham Lincoln (SSBN-602) — підводний човен типу «Джордж Вашингтон». На службі протягом 1960-1981 років.
 USS Abraham Lincoln (CVN-72) — ударний авіаносець типу «Німіц». Збудований у 1989 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.